Eutaenionotum är ett släkte av tvåvingar. Eutaenionotum ingår i familjen vattenflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Vattenflugor
Eutaenionotum